Борухович — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Борухович, Владимир Григорьевич (1920—2007) — историк античности, доктор наук, профессор Саратовского университета.
 Борухович, Иче (1923—1972) — советский  поэт и спортивный очеркист.

См. также